Der Begriff Hardcopy bezeichnet:

 den Ausdruck eines Fotos oder Dokuments
 im übertragenen Sinne einen Screenshot
 Software, die auf Wechseldatenträgern (z. B. CDs oder DVDs) ausgeliefert wird

Hardcopy ist ferner:
 der Name einer Software zum Erstellen von Screenshots; siehe Hardcopy (Software)